Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält die Wirtschaftszahlen im Automobilsektor der Europäischen Union, in den Zahlen ist nicht Malta enthalten.

PKW-Marken nach EU-Neuzulassungen

Einzelnachweise 

Automobil